Wolfgang Geisler ist der Name folgender Personen

* Wolfgang Geisler (Architekt) (1930–2021), deutscher Architekt
 Wolfgang Geisler (Typograf) (1935–2008), deutscher Typograf und Grafiker 
 Wolfgang Geisler (Schriftsteller) (* 1947), deutscher Schriftsteller 
 Wolfgang Geisler (Radsportler) (* 1978), österreichischer Radsportler